Pollada puede referirse a:
Pollada: tipo de proyectil usado por la artillería antigua 
Pollada peruana: comida tradicional del Perú usualmente preparada para recaudar dinero para un fin
Conjunto de pollos que nacen de una puesta

Véase también